Владѝслав Лю̀баш () е полски езиковед полонист и славист, социолингвист, професор, преподавател в Ягелонския (1956 – 1970), Силезийския, Ополския и Белградския университет, член на Полската академия на науките, Международния комитет на славистите, Полското лингвистично дружество, създател и главен редактор на научното списание „Социолингвистика“. Автор на около 400 научни единици в областта на полската и славянска ономастика, социолингвистиката, лингвистичната стилистика, лексикографията, диалектологията и историята на полския език

Трудове 
 Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego (1968)
 Słowotwórstwo południowosłowiańskich nazw miejscowych z sufiksami [ci], [ovci], [inci] itp.. (1971)
 Rym Jana Kochanowskiego: próba lingwistycznej charakterystyki i oceny (1975)
 Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań (1976)
 Polityka językowa (1977)
 Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, t. 1 – 2 (1978 – 1980)
 Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne (1979)
 Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej (1990)
 Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego (1992)
 Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo i zachodniosłowiańskimi (2001)
 Studije iz serpske i južnoslovenske onomastike i sociolingvistike (2002)
 Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny (2003)
 Języki słowiańskie w perspektywie ekolingwistycznej (2003)
 Język w komunikacji, w perswazji i w reklamie (2006)
 Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich 4, Polityka językowa (2009)
 Studia socjolingwistyczne (2013)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски лексикографи
Полски диалектолози
Полски полонисти
Полски слависти
Социолингвисти
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели в Силезийския университет
Преподаватели в Ополския университет
Преподаватели в Белградския университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Полското лингвистично дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище